SBA é uma abreviatura e pode referir-se a:
 Sistema Brasileiro do Agronegócio - grupo que reúne diversos canais de televisão por satélite no Brasil;
 Sport Boys Association - clube peruano de futebol;
 Santa Bárbara Airlines - companhia aérea venezuelana;
 Stand-by agreement (acordo de crédito contingente) - política mais comum de empréstimos do Fundo Monetário Internacional; 
 SBASE (às vezes também SBA) - Subterráneos de Buenos Aires: proprietária legal de toda a rede de subterrâneos de Buenos Aires;
 SBa - um tipo de galáxia espiral barrada

Desambiguação
Desambiguações de siglas